Sankt Andrä kan syfta på:

Geografi

Österrike 

 Sankt Andrä am Zicksee – kommun, Burgenland, Politischer Bezirk Neusiedl am See, 
 Sankt Andrä – kommun, Kärnten, Politischer Bezirk Wolfsberg,